Јалкоба има више значења:

 Јалкоба (Ваљадолид), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Јалкоба, Гранха Порсикола (Ваљадолид), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику